Raoul Bellanova (2000) – calciatore italiano
 Teresa Bellanova (1958) – politica e sindacalista italiana